Saylor ist der Familienname folgender Personen:

 Edward J. Saylor († 2015), US-amerikanischer Pilot
 John P. Saylor (1908–1973), US-amerikanischer Politiker
 Michael J. Saylor (* 1965), US-amerikanischer Unternehmer
 Morgan Saylor (* 1994), US-amerikanische Schauspielerin
 Steven Saylor (* 1956), US-amerikanischer Schriftsteller
 Syd Saylor (1895–1962), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Sailor
 Sayler